Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der 3. Liga 2019/20.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels (19. – 21. Juli 2019) des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation, wobei Vorlagen zu Eigentoren oder Strafstößen nicht berücksichtigt werden,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2019/20 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des FC Bayern München.

Kader

FC Bayern München II 

Trainer: Sebastian Hoeneß
Kapitän: Nicolas Feldhahn

Würzburger Kickers 

Trainer: Michael Schiele
Kapitän: Sebastian Schuppan

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Christian Flüthmann (1–15), Marco Antwerpen (16–38)
Kapitän: Bernd Nehrig

FC Ingolstadt 04 

Trainer:  (1–27), Tomas Oral (28–38)
Kapitän: Stefan Kutschke

MSV Duisburg 

Trainer: Torsten Lieberknecht
Kapitän: Moritz Stoppelkamp

Hansa Rostock 

Trainer: Jens Härtel
Kapitän: Julian Riedel

SV Meppen 

Trainer: Christian Neidhart
Kapitän: Thilo Leugers

TSV 1860 München 

Trainer: Daniel Bierofka (1–14), Oliver Beer (Interimstrainer am 15. Spieltag), Michael Köllner (16–38)
Kapitän: Felix Weber

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Bernhard Trares
Kapitän: Kevin Conrad (1–36), Marco Schuster (37–38)

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Sascha Hildmann (1–8), Boris Schommers (9–38)
Kapitän: Christoph Hemlein (1–14), Carlo Sickinger (15–38)

SpVgg Unterhaching 

Trainer: Claus Schromm
Kapitän: Josef Welzmüller

FC Viktoria Köln 

Trainer:  Pavel Dotchev
Kapitän: Mike Wunderlich

KFC Uerdingen 05 

Trainer: Heiko Vogel (1–9), Stefan Reisinger (Interimstrainer vom 10. bis zum 11. Spieltag), Daniel Steuernagel (12–27), Stefan Krämer (28–38)
Kapitän: Jan Kirchhoff

1. FC Magdeburg 

Trainer: Stefan Krämer (1–20), Claus-Dieter Wollitz (21–31), Thomas Hoßmang (Interimstrainer ab dem 32. Spieltag)
Kapitän: Christian Beck

Hallescher FC 

Trainer: Torsten Ziegner (1–25), Ismail Atalan (26–30), Florian Schnorrenberg (31–38)
Kapitän: Jan Washausen

FSV Zwickau 

Trainer:  Joe Enochs
Kapitän: Johannes Brinkies

Chemnitzer FC 

Trainer: David Bergner (1–7),  (Interimstrainer vom 8. bis zum 9. Spieltag), Patrick Glöckner (10–38)
Kapitän: Daniel Frahn (1),  (2–38)

Preußen Münster 

Trainer: Sven Hübscher (1–17), Arne Barez (Interimstrainer vom 18. bis zum 20. Spieltag), Sascha Hildmann (21–38)
Kapitän: Julian Schauerte

SG Sonnenhof Großaspach 

Trainer: Oliver Zapel (1–19), Markus Lang (Interimstrainer am 20., 24. und 25. Spieltag), Mike Sadlo (21–23), Hans-Jürgen Boysen (26–38)
Kapitän: Julian Leist

FC Carl Zeiss Jena 

Trainer: Lukas Kwasniok (1–10), Christian Fröhlich (Interimstrainer am 11. Spieltag), Rico Schmitt (12–22), René Klingbeil (Interimstrainer vom 23. bis zum 25. Spieltag),  (26–38)
Kapitän: René Eckardt (1–6; 37–38), Dominic Volkmer (7–30),  Aytaç Sulu (31–36)

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2019/20
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2019/20

Anmerkungen

Einzelnachweise 

3. Fußball-Liga 2019/20
3. Fußball-Liga 2019/20
Kaderliste
3. Fußball-Liga